Евгений Сперанский:
 Сперанский, Евгений Вениаминович (1903—1999) — советский актёр, народный артист РСФСР. Один из основателей театра кукол под управлением С. В. Образцова.
 Сперанский, Евгений Николаевич (1877—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны.